Medulla (lateinisch für „Mark“) steht für:

 den Kernbereich verschiedener Organe
 das Mark der Haare
 Medulla spinalis, siehe Rückenmark
 Medulla oblongata, den hintersten Gehirnteil, siehe Verlängertes Mark
 Medulla ossium, siehe Knochenmark
 Medulla renalis, siehe Niere
 den zentralen Teil des Thymus
 das zentrale Achsenskelett bei den Gorgonien, einer Gruppe von Weichkorallen
 ein Ort in Florida, USA, siehe Medulla (Florida)
 UNESCO-Welterbe, siehe Las Médulas
 ein Album der isländischen Sängerin Björk, siehe Medúlla

Siehe auch: